Усольський район
 Усольський район (Іркутська область)
 Усольський район (Пермський край)